Carrasquilla puede referirse a:

El nombre común de la planta Amelanchier canadensis.
El nombre común de la planta Amelanchier ovalis.
El nombre común de la planta Paronychia argentea
El nombre común de la planta Quercus coccifera.
El nombre común de la planta Quercus ilex.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
El nombre común de la planta Rubia peregrina.
El nombre común de la planta Ruscus aculeatus.
El nombre común de la planta Teucrium chamaedrys.
Un escritor colombiano Tomás Carrasquilla.
Un político colombiano '''''Alberto Carrasquilla.